Stati Uniti d'America
 Pine Hill – città della Contea di Wilcox, Alabama
 Pine Hill – borough della Contea di Camden, New Jersey
 Pine Hill – census-designated place della Contea di Ulster, New York